Цинъюань (清远) — городской округ в провинции Гуандун (КНР)
 Цинъюань-Маньчжурский автономный уезд (清原满族自治县) — автономный уезд в городском округе Фушунь провинции Ляонин (КНР)
 Цинъюань (Баодин) (清苑) — район городского подчинения городского округа Баодин провинции Хэбэй (КНР)
 Цинъюань (Цзиань) (青原) — район городского подчинения городского округа Цзиань провинции Цзянси (КНР)
 Цинъюань (Лишуй) (庆元) — уезд городского округа Лишуй провинции Чжэцзян (КНР)